Anica bezeichnet:
 eine alternative Schreibweise des weiblichen Vornamens Annika

 kurz die Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali